Мешко Калишский или Младший (; между 1160 и 1165 — 2 августа 1193) — князь Калишский в 1191—1193 годах.

Биография 
Мешко был четвертым сыном князя Великопольского  князя Великопольского Мешко III Старого и вторым от его второй жены Евдокии, дочери великого князя Киевского  Изяслава Мстиславича. 

Самое раннее упоминание о Мешко относится к 1166 или 1167 году, в документе, подписанном Мешко III и Казимиром II на съезде в Енджеюве, как об одном из сыновей князя Великопольского. В 1179 году, в результате восстания против своего отца, Мешко вместе со своими родителями, братьями и сестрами бежал из Польши. Вероятно, они вернулись на родину в 1181 или 1182 годах, когда Мешко III восстановил власть над Великой Польшей.

В 1184 году, благодаря дипломатическим интригам своего отца, Мешко Младший был назначен наместником Мазовецкого княжества. Его болезненный двоюродный брат Лешек Мазовецкий, вероятно, также обещал ему наследование княжества после своей смерти. Однако самоуправные действия Мешко III вынудили Лешека в следующем году возобновить свой прежний союз с другим дядей, князем-принцепсом Польши Казимиром II Справедливым, который был назначен его единственным наследником. Мешко Младший получил отставку и вернулся ко двору своего отца.

В 1191 году Мешко III, воспользовавшись отсутствием Казимира II Справедливого (который был вовлечен в междоусобные споры князей Киевской Руси), захватил Краков. Затем по неизвестным причинам он не стал лично управлять столицей, а отбыл в Великую Польшу, назначив своим наместником Мешко (хотя некоторые источники полагали, что наместником Кракова был назначен его брат Болеслав). Правление князя-наместника в Кракове было не слишком долгим, потому что вскоре Казимир II Справедливый восстановил свою власть над столицей и заключил в тюрьму своего племянника. При этом князь-принцепс поступил великодушно и отослал его к отцу.

В том же году Мешко III решил передать Мешко Младшему Калишское княжество в самостоятельное управление. 2 августа 1193 года Мешко Младший скончался в Калише и был похоронен там же, в основанной его отцом церкви Святого Апостола Павла. Надгробия Мешко III и его сына Мешко Калишского были найдены во время археологических раскопок в 1958-1960 годах.

По неизвестным причинам Мешко Калишский никогда не был женат и у него не было детей. После его смерти Мешко III передал Калишское княжество своему старшему сыну Одону.

Предки 

</center>

Источники 
  Gerard Labuda. Życie polityczne XII–XV w. W: Dzieje Wielkopolski. Jerzy Topolski (red.). T. 1: Do roku 1793. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1969, s. 287.
 Wielkopolski słownik biograficzny. Antoni Gąsiorowski (red.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 477. ISBN 83-01-02722-3.

Ссылки 
 Miroslav Marek Генеалогия Великопольских Пястов
 Charles Cawley POLAND, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy
 Mieszko Młodszy (Mieszkowic)

Великопольские Пясты